L'État américain de Caroline du Sud est divisé en , ayant le statut de  ou de .

Création et fonctionnement 
Les municipalités de Caroline du Sud peuvent être appelées  ou de , sans influence sur leurs compétences ou leur fonctionnement.

Pour devenir une municipalité, une communauté doit remplir les conditions suivantes : avoir une densité d'au moins  par mille carré au dernier recensement (avec certaines exceptions), ne pas se trouver à moins de cinq milles d'une autre municipalité (avec certaines exceptions), faire l'objet d'une étude de faisabilité évaluée par le , avoir un territoire contigu et assumer certaines compétences prévues par la loi. Le processus d'incorporation est initié par une pétition portée par au moins 15 % des électeurs de la communauté. Si la création de la municipalité est approuvée par référendum, le Secrétaire d'État de Caroline du Sud délivre un certificat d'incorporation.

D'après la loi de l'État, leur gouvernement peut être composé d'un maire et d'un conseil municipal (), d'un simple conseil municipal () ou d'un conseil municipal et d'un gérant municipal ().

Liste

Notes et références 

Caroline du Sud
Municipalites